El término químico pentanona se puede referir a cualquiera de estos tres compuestos orgánicos que contienen cinco átomos de carbono y un grupo funcional cetona:
 Pentanonas lineales (2 isómeros):
 2-pentanona
 3-pentanona
 Metilisopropilcetona
 Pentanona cíclica: ciclopentanona